El término repostero, puede tener los siguientes significados:

 Repostero, persona que elabora productos de repostería;
 Repostero, paño similar al tapiz que contiene el escudo de armas de un linaje o casa nobiliaria;
 Repostero mayor del rey, antiguamente, en la Casa real de Castilla, jefe a cuyo cargo estaba el mando y gobierno de todo lo perteneciente al ramo de repostería y de los empleados de ella, y era persona de las principales familias de la monarquía;
Antiguamente, encargado de la custodia de ciertos bienes en palacio: 
Repostero de camas, sirviente encargado de mullir los colchones y guardar la antecámara;
Repostero de estrados y mesa, sirviente encargado de preparar los sitiales;
Repostero de plata, sirviente encargado de la vajilla y otros objetos de plata; 
Repostero de capilla, sirviente encargado de preparar los bienes de la capilla.
Repostero, término en algunos países para referirse a la alacena

Referencias